Port Royal kan syfta på:
 Port Royal – en ort på Jamaica, 
 Port-Royal – tidigare ett kloster nära Versailles, Frankrike, 
 Äldre namn på Annapolis Royal, en ort i Nova Scotia, Kanada,  
 Port Royal, South Carolina, ort i Beaufort County, USA, 
 Port Royal, Virginia, ort i Caroline County, USA, 
 Port Royal, Pennsylvania, ort i Juniata County, USA,